Sondheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Sondheimer (1926–1981), deutscher Chemiker
 Hillel Sondheimer (1840–1899), deutscher Rabbiner und Buchautor
 Marc Sondheimer, US-amerikanischer Filmproduzent
 Robert Sondheimer (1881–1956), deutscher Musikwissenschaftler

Sondheimer ist der Ortsname von:
 Sondheimer (Louisiana), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Sondheim
 Sontheimer